Shōtoku Taishi - regente do Japão entre 593 e 622.
Taishi Taguchi - um futebolista profissional japônes, meio campo, milita no Nagoya Grampus. 
Magma Taishi - nome de um mangá e tokusatsu criado por Osamu Tezuka. 
Taishi Ci - um general da dinastia Han posterior que tem sido elogiado por sua bravura e coragem desde a sua juventude. 

Desambiguação